SSG est une abréviation et peut revêtir les sens suivants :

 Service Selection Gateway en rapport avec la société Cisco Systems ;
 la société Strategic Studies Group, développeur et éditeur dans le domaine du jeu vidéo ;
 la société Security Services Group ;
 la Société Spéléologique Genevoise ;
 Society of Saint Gregory en rapport avec la liturgie ;
 le coureur cycliste espagnol Samuel Sánchez González de l'équipe Euskaltel ;
 les Sauveteurs Secouristes Grenoblois, association de secourisme à Grenoble ;
 Sopra Steria Group ;
 Super Saiyan God en rapport avec l'anime Dragon Ball Super
Static Site Generator générateur de site statique, en rapport avec la Programmation web.
 Special Service Group, commando de l'armée pakistanaise.